Ве́тошкин — фамилия; имеет женскую форму Ветошкина. Известные носители:
 Ветошкин, Виктор Дмитриевич (1925—2015) — полный кавалер ордена Славы.
 Ветошкин, Владислав Иванович — депутат Ленсовета — Петросовета в 1990—1993 годах.
 Ветошкин, Геннадий Васильевич (1901—1978) — советский государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР.
 Ветошкин, Любомир Трофимович — директор Сыктывкарского лесного института.
 Ветошкин, Михаил Кузьмич (1884—1958) — член Всероссийского учредительного собрания, профессор МГУ.
 Ветошкин, Нафанаил Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ветошкин, Сергей Иванович (1905—1991) — советский государственный и военный деятель, один из организаторов ракетно-космической отрасли, Герой Социалистического Труда (1956).

Ветошкина 
 Ветошкина, Ирина Константиновна (более известна под фамилией Архипова; 1925—2010) — советская российская оперная певица.